Нижнее Куженга — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,8 км², площадь водосборного бассейна — 207 км². Располагается на высоте 119,7 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с запада на восток. Берега преимущественно заболоченные.

Через озеро протекает река Куженга, впадающая в озеро Берёзовое. Последнее соединяется короткой протокой с озером Тунгудским, через которое протекает река Тунгуда, впадающая в реку Нижний Выг.

С юго-западной стороны в озеро впадает ручей Аяроя.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008623.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Куженги
Озёра Беломорского района